La Supercoupe d'Italie 2014 () est la vingt-septième édition de la Supercoupe d'Italie, épreuve qui oppose le champion d'Italie au vainqueur de la Coupe d'Italie. 

Disputée le  au stade Jassim Bin Hamad de Doha, la rencontre est remportée par Naples après tirs au but aux dépens de la Juventus.

Feuille de match

Annexes

Liens externes

Notes et références 

2014
Compétition de football à Doha
Face-à-face de la Juventus FC
Face-à-face du SSC Naples
Football en Italie en 2014
Sport en décembre 2014